North Caney Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 North Caney Creek (Arkansas) im Little River County, Arkansas
 North Caney Creek (Kansas) im Chautauqua County, Kansas
 North Caney Creek (White Oak Creek), Nebenfluss des White Oak Creek im Hopkins County, Texas